Lerumsbaggen är ett pris som delas ut av Lerums revyfrämjande till en person som gett revyfrämjandet ett bra uppslag till ett revynummer. Priset har delats ut varje år sedan 1978 och hittills har samtliga pristagare närvarat vid utdelningsceremonin på Dergårdsteatern.

Externa länkar 
Lista på personer som fått utmärkelsen

Kulturpriser i Sverige
Priser och utmärkelser instiftade 1978